Olympisk kan syfta på:

 Olympisk – idrottstävlingar som hålls vart fjärde år, se Olympiska spelen
 Olympisk – något som har att göra med Olympen
 Olympisk distans – en triathlondistans